Pierwszy rząd Gerharda Schrödera w latach 1998-2002
 Drugi rząd Gerharda Schrödera w latach 2002-2005